Saint-Appolinard kan syfta på:
 Saint-Appolinard, Isère
 Saint-Appolinard, Loire